Torralva ist der Familienname folgender Personen:

 Diogo de Torralva (1500–1566), portugiesischer Architekt
 Domingo Torralva Ponsa (unbekannt), chilenischer Tennisspieler
 Luis Torralva Ponsa (unbekannt), chilenischer Tennisspieler